Алихан Мелдебекович Мелдебеков (Әліхан Мелдебекұлы Мелдебеков) — советский и казахстанский учёный в области зоотехники, доктор сельскохозяйственных наук (1991), профессор (1997), академик НАН РК (2003).

Биография 
Родился 24 марта 1948 года в Байдебекском районе Южно-Казахстанской области.

Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт (1970).

В Казахском научно-исследовательском технологическом институте животноводства: аспирант (1970—1973), младший, старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий отделом, в 1993—2003 гг. директор.

С 2003 по 2017 г. (с небольшими перерывами в 2008 и 2013 гг.) директор Института зоологии МОН РК.

Доктор сельскохозяйственных наук (1991), профессор (1997), академик НАН РК (2003). Докторская диссертация:
 Повышение эффективности производства говядины в Казахстане путем совершенствования технологии кормления и содержания скота молочных и мясных пород : диссертация … доктора сельскохозяйственных наук : 06.02.04. — поселок Дубровицы, Московская область, 1991. — 370 с. : ил.

Участвовал в улучшении симментальского, аулиекольского и казахского белоголового скота.

Автор более 300 научных работ, в том числе 18 монографий. Получил 9 авторских свидетельств и три патента на изобретения.

Подготовил 6 докторов и 9 кандидатов наук.

Лауреат премии им. Бараева (2000). Иностранный член Национальной академии наук Монголии (2006).

Сочинения:
 Пути повышения производства и улучшения качества говядины / К. Ж. Аманжолов, А. М. Мелдебеков, Х. Т. Супиева; [Аналит. обзор]; Каз. НИИ НТИ и техн.-экон. исслед. — Алма-Ата : КазНИИНТИ, 1986. — 69,[2] с., [1] л. табл.; 20 см.

Источники 
 https://www.inform.kz/ru/24-marta-kalendar-kazinforma-daty-sobytiya-imena_a2450109
 http://nblib.library.kz/elib/library.kz/jurnal/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2002-2018/Meldebekov%20(str.90)%20022018.pdf
 http://mail.chemistry-technology.kz/images/2018-2/90-91.pdf
 НАН РК. Энциклопедический справочник. — Алматы, 2016. — 186 с.

Выпускники Алма-Атинского зооветеринарного института
Селекционеры крупного рогатого скота